Schildstraße steht für:

 Schildstraße (Aachen), siehe Liste der Baudenkmäler in Aachen-Mitte (P–Z)
 Schildstraße (Bremen), siehe Kulturzentrum Lagerhaus
 Schildstraße (Lübeck)
 Schildstraße (Plauen), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Bahnhofsvorstadt (Plauen)

Siehe auch: